Gefangene Seele steht für:

 Gefangene Seele (1917), einen deutschen Stummfilm von Rudolf Biebrach
 Gefangene Seele (1951), einen deutschen Spielfilm von Hans Wolff